Flamenca est un roman en occitan du , composé après 1287 à la cour des seigneurs de Roquefeuil.